

Wydarzenia 

 pierwsza wojna meseńska na Peloponezie